Саки (племена)

Топонім

Саки (Сакі) — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Саки (Сакі) — село в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Саки (Сакі) — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства

Саки — місто в Україні, Автономна Республіка Крим, Сакська міська рада
 Саки — залізнична станція Кримської дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці в Україні.

Див. також 
 Сакі